Уильям Гэмбел (1823—1849) — американский натуралист, орнитолог и ботаник из Филадельфии.

Биография 
Отец учёного эмигрировал из Северной Ирландии и участвовал в войне 1812 года. После смерти первой жены он вступил в брак с матерью Уильяма. Кроме сына у них родились две дочери. Отец Уильяма скончался от пневмонии.

Будучи еще юношей, близко сотрудничал с известным натуралистом Томасом Наттоллом. В возрасте восемнадцати лет по суше добрался до Калифорнии и стал первым ботаником, работавшим в некоторых её областях.

В честь учёного назван род ящериц Gambelia.

Примечания

Ссылки 

Орнитологи США